Сурпрајз има више значења:
 Сурпрајз (Аризона)
 Сурпрајз (Небраска)